Bilicze (ukr. Біличі, Biłyczi) – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie iwanickim. W 2001 roku liczyła 528 mieszkańców.

Linki zewnętrzne 
 Bilicze na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie wołyńskim
Rejon iwanicki